Водославка — название населённых пунктов:

Россия 
 Водославка — деревня в Мглинском районе Брянской области.

Украина 
 Водославка — село в Новотроицком районе Херсонской области.